Кайма, может означать:
 Кайма — полоса по краю одежды.
 Кайма — геральдическая фигура.

См. также 

 Внутренняя кайма — гербовая кайма, отступающая от края щита примерно на свою ширину.
 «Свинцовая кайма» — диагностический признак хронического отравления человека свинцом.